

Населені пункти та їхні частини
 Вежбова — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежбова — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вежбова — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вежбова — частина села Топожисько в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки